Desa Giripurwo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Giripurwo (administrativ by i Indonesien, lat -7,77, long 110,18), Yogyakarta, 
 Desa Giripurwo (administrativ by i Indonesien, lat -8,04, long 110,39), Yogyakarta, 

Robotskapade Indonesienförgreningar